Duller Tibor (Budapest, 1897. május 8. – 1958 után) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető magánhivatalnok.

Családja
Duller Vilmos és Kohn Terézia fiaként született. 1926. június 14-én eljegyezte Lusztig Annát, akivel egy évre rá, 1927. június 12-én Budapesten, a Józsefvárosban házasságot kötött.

Pályafutása
A VIII. ker. Vas-utcai felső kereskedelmi iskola, majd a IX. ker. Szent István felső kereskedelmi fiúiskola tanulója volt.

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát Budapesten a Magyar Futballbírák Testülete (BT) előtt tette le. A MLSZ BT minősítése alapján 1925-1926 között az NB I, Budapesti alosztály III. fokú (legmagasabb szintű) bírója, majd átminősítéssel 1926-tól az NB II, II. fokú játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. NB I-es mérkőzéseinek száma: 3.

Szakmai sikerek 
A Magyar Testnevelési és Sporthivatal (MTSH) elnöke 1958-ban azoknak a játékvezetőknek, akik 30 és ennél több éve szolgálták játékvezetőként a labdarúgást, a Testnevelés és Sport érdemes dolgozója jelvényt adományozta. A Játékvezető Testület (JT) díszveretét Tabák Endre főtitkár nyújtotta át a kitüntetettnek.

Jegyzetek

Források 

 Dr. Ábrai Zsigmond: Magyar futballbírák könyve – 1935. A Magyar Futballbírák Testülete
 VIII. ker. Vas-utcai felső kereskedelmi iskola értesítője, Budapest, 1911
 IX. ker. Szent István felső kereskedelmi fiúiskola értesítője, Budapest, 1915

További információk 

 Népsport, 1955. március 13.
 Labdarúgás, 1958. január / 1. szám.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1897-ben született személyek
A 20. században elhunyt személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők